Прудники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Прудники — деревня в Задубровском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Прудники — деревня в Запольском сельсовете Витебского района Витебской области.
 Прудники — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Прудники — агрогородок в Докшицком районе Витебской области.
 Прудники — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Прудники — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Прудники — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Прудники — деревня в Кривичском сельсовете Мядельского района Минской области.
 Прудники — деревня в Мядельском сельсовете Мядельского района Минской области.

Россия 
 Прудники — деревня в Смоленском районе Смоленской области.